Дэдпул () — вымышленный персонаж, антигерой комиксов издательства «Marvel», созданный художником Робом Лайфилдом и писателем Фабианом Нициезо.

 Уэйд Уилсон / Дэдпул — персонаж серии фильмов «Люди Икс» и медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel».

Фильмы 
 «Дэдпул» — комедийный фантастический боевик 2016 года режиссёра Тима Миллера.
 «Дэдпул 2» — американский фильм 2018 года, основанный на одноимённых комиксах издательства «Marvel Comics», сиквел фильма 2016 года.
 «Дэдпул 3» — предстоящий американский фильм, третий фильм серии.

Видеоигры 
 «Deadpool» — компьютерная игра в жанре экшн об одноимённом персонаже комиксов, издаваемых компанией «Marvel Comics».

См. также 
 «Смертельный список» () — американский фильм 1988 года, последний фильм про Грязного Гарри.